Józef Bogucki (1911–2016) – polski nauczyciel, uczestnik polskiej wojny obronnej września 1939
 Józef Symeon Bogucki (1816–1855) – polski powieściopisarz